Cet article présente le bilan saison par saison du Burton Albion Football Club, à savoir ses résultats en championnat et en coupes nationales depuis sa fondation en 1950.

Légende du tableau 

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

 Première division = Division 1 (1888-1992) puis Premier League (depuis 1992)
 Deuxième division = Division 2 (1892-1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
 Troisième division = Division 3 (1920-1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
 Quatrième division = Division 4 (1958-1992) puis Division 3 (1992-2004) puis League Two (depuis 2004)
 Cinquième division = Alliance Premier League (1979-1986) puis Football Conference (1986-2015) puis National League (depuis 2015)

Bilan toutes compétitions confondues

Notes et références 
  Burton Albion, Football Club History Database.

Burton Albion
Burton Albion Football Club